Herbert Wagner (1896-1968) – generale tedesco
 Herbert Wagner (1900-1982) – ingegnere austriaco
 Herbert Wagner (1935) – fisico tedesco
 Herbert Wagner (1948) – politico tedesco